Пољице Чичево може да се односи на:

 Пољице Чичево (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Пољице Чичево (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ